Lington ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Lington (* 1969), dänischer Jazzsaxophonist
 Otto Lington (1903–1992), dänischer Bandleader und Geiger